Chinyemba ist der Familienname folgender Personen:

 Evans Chinyama Chinyemba (* 1967), sambischer Bischof
 Patrick Chinyemba (* 2001), sambischer Boxer